Bandiera ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Bandiera (* 1952), amerikanischer Rockmusiker
 Gebrüder Bandiera, italienische Freiheitskämpfer
 Marco Bandiera (* 1984), italienischer Radrennfahrer
 Oriana Bandiera (* 1971), italienische Ökonomin